Alofi, la capitale de Niue, État insulaire de l'océan Pacifique ;
 Alofi, une île de Wallis-et-Futuna, en France.